Sociedad Española de Radiodifusión, empresa del grup PRISA.
 Cadena SER, emissora de ràdio d'Espanya.
 SER Catalunya, emissora de ràdio en català.
 Serina, abreujada Ser, aminoàcid essencial per als éssers vius.
 Sèr o Sark, illa de les Illes Anglonormandes part de la batllia de Guernsey (Regne Unit).
 Ser, riu a cavall de les comarques de la Garrotxa i el Pla de l'Estany afluent del Fluvià.